Le terme étranglement peut désigner : 
 Strangulation, l'action de serrer l'avant du cou pour comprimer les artères carotides et/ou la trachée.
 Goulot d'étranglement, un point étroit qui provoque un engorgement.
 Étranglement, une technique d'arts martiaux.